Агостадеро има више значења:
  Агостадеро (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агостадеро (Атенго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агостадеро, Сан Хосе Агостадеро (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Агостадеро (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агостадеро (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику